Jan Zygmunt Rościszewski – podczaszy wyszogrodzki
 Jan Michał Rościszewski – stolnik bracławski
 Jan Emeryk Rościszewski (ur. 1965) – polski przedsiębiorca